Sarthe (departement)
Sarthe (rivier)